Ardmore (Alabama)
Ardmore (Oklahoma)
Ardmore (Pensilvânia)
Ardmore (Tennessee)

Desambiguações de topônimos